Appomattox kan syfta på:

 Appomattox, Virginia – administrativ huvudort i Appomattox County
 Appomattox County – ett administrativt område i delstaten Virginia
 Slaget vid Appomattox Court House – det sista slaget av betydelse under det amerikanska inbördeskriget
 Appomattox (opera) – en opera från 2007 med musik av Philip Glass och libretto av Christopher Hampton